Президентские выборы в Камеруне состоялись 5 апреля 1980 года. Страна была однопартийным государством в то время, с камерунским Национальным союзом как единственной законной партией. Ее лидер Ахмаду Ахиджо был единственным кандидатом на выборах и победил без сопротивления. Явка избирателей составила 99,0 %.

Результаты

Примечания 

Президентские выборы в Камеруне